Свальбард — норвежское название Шпицбергена
 Свальбард — основной аэропорт Шпицбергена
 Свальбард — норвежский ледокол
 Свальбард — остров бронированных медведей из серии книг Тёмные начала

См. также 
 Свальбардская церковь
 Свальбардский международный университет